Agostino Ramelli (1531-1608), ingénieur suisse-italien ;
 Ilaria Ramelli (née en 1973), historienne italienne.